

Верх-Бобровка — село, Косіхинський район, Алтайський край
 Верх-Бобровка — присілок, Красноуфімський міський округ (Натальїнськ), Свердловська область